Asiavorator (Азијаворатор — „онај који прождире Азију”) је изумрли род мачколиких звијери из кладуса Aeluroidea, који је у периоду од касног Еоцена до раног Олигоцена настањивао подручје Монголије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 континента Азије (на ком је су пронађени фосилни остаци овог рода),
 и латинске ријечи воро (лат. -{voro}-), која значи гутати или ждерати.

Назив врсте Asiavorator gracilis у преводу значи „витки ждерач Азије”.

Опис 
Врста Asiavorator gracilis је у просјеку тежила између 5 до 8 kg, и достизала дужину до 1,3 m. Зуби ове врсте указују на то да је ова врста била сваштојед, тачније, омјер меса присутног у исхрани ове врсте је био између омјера хипермесоједа и мезомесоједа.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Asiavorator.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Aeluroidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Мачколике звери
Изумрли сисари Азије